Grad u Danskoj:
 Odder, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Odder (općina), općina u regiji Središnji Jutland